Plaatsen in Polen:
Michalów (doorverwijspagina), woiwodschap Lublin
Michałów (doorverwijspagina), woiwodschap Święty